Minamoto bezeichnet:

 einen japanischen Ehrennamen, siehe Minamoto

Minamoto ist der Familienname folgender Personen:

 Katsuhiro Minamoto (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Sumika Minamoto (* 1979), japanische Schwimmerin